

Cinema
Quando sarò grande (When I Grow Up) – film statunitense del 1951 diretto da Michael Kanin

Musica
When I Grow Up (To Be a Man) – canzone dei Beach Boys (1965)
When I Grow Up – canzone dei Garbage (1999)
When I Grow Up – canzone delle Pussycat Dolls (2008)
When I Grow Up – canzone dei Mayday Parade (2009)